Love Life (englisch für „Liebesleben“) steht für:

 Love Life – Liebe trifft Leben, niederländischer Film von Reinout Oerlemans (2009)
 Love Life (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie mit Anne Kendrick (2020)
 Love Life (2022), japanischer Film von Kōji Fukada